Ringgold puede referirse a:

Lugares
Estados Unidos
 Ringgold (Georgia), una ciudad ubicada en el condado de Catoosa;
 Ringgold (Luisiana), un pueblo ubicado en la parroquia de Bienville;
 Ringgold (Maryland), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Washington;
 Ringgold (Nebraska), un área no incorporada ubicada en el condado de McPherson;
 Municipio de Ringgold (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson;
 New Ringgold (Pensilvania), un borough ubicado en el condado de Schuylkill;
 Ringgold (Texas), un área no incorporada ubicada en el condado de Montague;
 Ringgold (Virginia), un área no incorporada ubicada en el condado de Pittsylvania;
 Ringgold (Virginia Occidental), un área no incorporada ubicada en el condado de Monongalia;
 Condado de Ringgold, uno de los 99 condados del estado de Iowa.

Fiyi
 Ringgold Isles, un archipiélago en Fiyi.